Als Fußballer des Jahres wird die jährlich vergebene Auszeichnung für herausragende Fußballspieler bezeichnet.

Hintergrund 
Die Auszeichnung als Fußballer des Jahres wird in vielen Ländern national vergeben. Als Stifter des Preises treten dabei unterschiedliche Institutionen auf: Teilweise vergeben die nationalen Verbände den entsprechenden Preis, teilweise wird der Preis von einem fußball-spezifischen Publikationsorgan vergeben. Darüber hinaus zeichnen auch kontinentale Fußballverbände einen Fußballer des Jahres aus. Der Weltfußballverband FIFA ehrt beispielsweise jährlich den FIFA-Weltfußballer des Jahres. Erste Auszeichnungen waren 1946 der schwedische Guldbollen und die österreichische Sportfunk-Fußballerwahl, 1947 folgten Finnland und 1948 England. In der Bundesrepublik Deutschland wird seit 1960 der Fußballer des Jahres, 1963 zog Die neue Fußballwoche nach und kürte  den Fußballer des Jahres  der DDR. Bei den Frauen war Finnland Vorreiter: Seit 1976 wird die finnische Fußballerin des Jahres gekürt. In Deutschland wurde 1996 erstmals eine Fußballerin des Jahres ausgezeichnet. 1995 wurde nach dem WM-Sieg der norwegischen Fußballnationalmannschaft der Frauen Hege Riise in Norwegen mit dem Kniksenprisen ausgezeichnet.

In einer Reihe von Ländern sehen die Statuten des entsprechenden Preises die Vergabe an einen Staatsangehörigen vor, in anderen Ländern die Vergabe an einen im Inland aktiven Fußballer. 1948 wurde der Ire Johnny Carey als erster Ausländer Englands Fußballer des Jahres. Vereinzelt wird die Auszeichnung als Fußballer des Jahres von Spezialpreisen für einzelne Spielpositionen (bspw. Welttorhüter) oder Preisen für andere Amtsträger im Fußballbereich wie den Trainer des Jahres oder Schiedsrichterauszeichnungen flankiert.

Häufigste Auszeichnungen 

Anmerkungen